Beautiful People kan syfta på:

Beautiful People (låt av Chris Brown) – en sång från 2011 av Chris Brown
The Beautiful People (låt av Marilyn Manson) – en sång från 1996 av Marilyn Manson på albumet Antichrist Superstar
Beautiful People (låt av Pet Shop Boys) – en sång från 2009 av Pet Shop Boys på albymet Yes
Beautiful People (låt av Ed Sheeran) – en sång från 2019 av Ed Sheeran med Khalid
Beautiful People – brittisk film från 1999 i regi av Jasmin Dizdar, svensk titel Underbara människor
Beautiful People (2008) – brittisk komediserie från 2008–2009 med Olivia Colman
Beautiful People (2005) – amerikansk dramaserie från 2005–2006
Beautiful People (film, 2001) – amerikansk film från 2001 i regi av Christina Wayne, originaltitel Tart